Osoby noszące nazwisko Rusowicz:
 Ada Rusowicz (1944–1991) – polska piosenkarka
 Ania Rusowicz (ur. 1983) – polska piosenkarka